Орасио Теран има више значења:

 Орасио Теран (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Орасио Теран (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику